Kédougou peut désigner :
 Kédougou, une ville du Sénégal,
 le département de Kédougou, un département du Sénégal,
 la région de Kédougou, une région du Sénégal
 le Kédougou, un patrouilleur de la Marine sénégalaise mise en service en avril 2015.

Homonymie de toponyme